Андрей Корнеевич Сова (30 декабря 1912 — 12 декабря 1994) — советский и украинский киноактёр, артист эстрады, мастер небольших, но запоминающихся острохарактерных ролей. Его герои — люди весёлые, остроумные, порой немного чудаковатые, но всегда обаятельные, а иногда и смешные (роли бюрократов). Автор книги «Дорога к смеху» (укр. — «Дорога до сміху») (1986).

Биография 
Андрей Корнеевич Сова родился 30 декабря 1912 года в Одессе в рабочей семье. После школы окончил Одесское мореходное училище (1930) и был зачислен мотористом I класса на торговое судно «Цюрупа». Ходил в Италию, Испанию, Грецию, Египет, Францию. В свободные от вахты часы матросы собирались послушать любимца команды — остроумного шутника, знатока и рассказчика одесского фольклора Андрея Сову. Овладев морской профессией, он ещё долго искал своё место в жизни.

В 1938 году окончил актёрское отделение Одесского театрального училища. В течение 25 лет снялся в 45 фильмах.

В последние годы жизни много выступал на эстраде в разговорном жанре. Зрителям запомнились в исполнении Совы юморески П. Глазового и С. Олейника.

Похоронен 13 декабря 1994 года в Киеве на Байковом кладбище в день его ангела — апостола Андрея Первозванного

К столетию актёра 5 апреля 2013 года на украинском Первом национальном канале прошла премьера документального фильма «Украинский пересмешник.100-летию А.Совы посвящается»

6 октября 2017 года в Киеве открыли мемориальную доску Андрею Сове.

Фильмография 
  — Старая крепость — Котька Григоренко
  — Танкер «Дербент» — матрос Алексеев
  — Боевой киносборник № 8 — боец
  — Таинственный остров — Джуп, человекообразная обезьяна
  — Морской ястреб — рулевой на «Вятке»
  — Боевой киносборник № 11 (новелла «Карьера лейтенанта Гоппа») — партизан
  — Два бойца — артиллерист
  — Пропавший без вести — матрос
  — Я — черноморец — боцман
  — Малахов курган (в титрах не указан)
  — В дальнем плавании — писарь Аксёнов
  — Центр нападения — Степан Шувалов
  — Голубые дороги — матрос
  — В мирные дни — матрос Сучков
  — Максимка — матрос Свистунов
  — Тарапунька и Штепсель под облаками — болельщик
  — Командир корабля — мичман Боровенченко
  — Тень у пирса — весёлый матрос Василий
  — Море зовёт — рыбак Грицко
  — Долина синих скал — шофёр Кирюша
  — Есть такой парень — инженер-конструктор, коллега Тани Олениной
  — Необыкновенное лето — моряк из ночного патруля (нет в титрах)
  — Гори, моя звезда — шахтёр у пивного ларька
  — Годы молодые — Иван Семёнович, директор дома культуры
  — Гроза над полями — эпизод
  — Повесть наших дней — Хомич
  — Сватанье на Гончаровке — Тимош
  — Весёлка — Рындя
  — Если любишь…
  — Обыкновенная история
  — С днём рождения — Будяк
  — Ехали мы, ехали… — швейцар
  — Королева бензоколонки — Панас Петрович, начальник АЗС
  — Цыган — бухгалтер колхоза
  — Разведчики — боцман Черняк
  — А человек играет на трубе — повар

Почётные звания и награды 
 Заслуженный артист Украинской ССР (1960)
 Народный артист Украинской ССР (1965)

Примечания

Ссылки 

Похороненные на Байковом кладбище
Выпускники Одесского мореходного училища